Glein ist der Name folgender Orte:

 Glein (Gemeinde Sankt Margarethen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Margarethen bei Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark
 Glein (Gemeinde Wolfsberg), Ortschaft von Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten

Siehe auch:
 Gleinalpe